Атри — багатозначний термін.

  Атри — місто в Італії, у регіоні Абруццо.
  Атри — ведійський мудрець в індуїзмі, син Брахми, один із саптаріші («семи великих мудреців»).